Swastika steht für:
 Swastika, vierarmiges Kreuz
 Sauwastika, linksweisendes vierarmiges Kreuz
 Swastika (Film), Dokumentarfilm von Philippe Mora
 Swastika (Motorrad), australisches Motorrad (1913–1916) mit J.A.P.-Motor

 Swastika, ehemaliger Name von Brilliant (New Mexico), Unincorporated Community in Colfax County (New Mexico)
 Swastika (New York), Unincorporated Community in Clinton County (New York)
 Swastika Lake, See in Albany County (Wyoming)
 Swastika Mountain, Berg in Lane County (Oregon)

 Swastika (Ontario), Ort in der Gemeinde Kirkland Lake, Timiskaming District, Ontario

Swastika ist der Name folgender Personen:
 Swastika Mukherjee (* 1980), bengalische Schauspielerin
 Alia Swastika (* 1980), indonesischer Autor

Siehe auch:
 Rote Swastika